Heiligenwalde ist der deutsche Name folgender Orte:

 Heiligenwalde (Kirchdorf), siehe Uschakowo (Kaliningrad, Gurjewsk, Nisowje), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Domäne Heiligenwalde, siehe Molodezkoje, Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Heiligenwalde, siehe Święty Gaj, Dorf im Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Heiligenwald